Baruwa steht für:
 ein Dorf und ein VDC im Distrikt Sindhupalchok in Nepal, siehe Baruwa (Sindhupalchok)
 ein Dorf in der Region Diffa in Niger, siehe Barwa (Niger)

Baruwa ist der Familienname folgender Personen:
 Abiodun Baruwa (* 1974), nigerianischer Fußballtorwart